13-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 1 апреля по 27 сентября 1951 года. Победителем турнира стал московский ЦДСА (пятый чемпионский титул).

В тринадцатом чемпионате СССР принимало участие 15 команд. По итогам прошлого сезона класс «А» покинули коллективы, занявшие места с 14 по 19: «Динамо» (Ереван), «Локомотив» (Москва), «Локомотив» (Харьков), «Динамо» (Минск), «Торпедо» (Сталиград) и «Нефтяник» (Баку). Вместо них высшую лигу пополнили ВВС и горьковское «Торпедо».

На старте чемпионата лидерство захватило тбилисское «Динамо», которое тренировал Михаил Якушин. В начале турнира оно победило с крупным счетом тбилисский же «Спартак» (6:0), московское «Торпедо» (7:1) и горьковское «Торпедо» (5:0). Также были обыграны ЦДСА (2:0) и московский «Спартак» (3:1). Однако поражение от «Шахтера» не позволило команде из столицы Грузии завершить первый круг на вершине турнирной таблицы — ЦДСА набрал на одно очко больше.   

На втором месте тбилисское  «Динамо» удержалось до конца турнира. ЦДСА же по ходу сезона лишь увеличивал отрыв от соперников, завоевав в итоге пятый чемпионский титул за последние шесть лет. Борьбу за третье место выиграл «Шахтер».

Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Автандил Гогоберидзе («Динамо» (Тб)) — 16 голов в 21 матче.

Матч «Динамо» (Ленинград) — «Крылья Советов» (13 августа 1951) прерван на 50-й минуте из-за сильнейшего дождя при счете 2:1 в пользу «Крыльев Советов» (Вл. Соловьев — Барков-авт., Б.Смыслов), переигран 18 сентября.

Команда класса «А» «Даугава» Рига выиграла переходные матчи у чемпиона своей республики и сохранила право выступать в Классе «А» на будущий год.

Команда класса «А» «Спартак» Тбилиси выиграла переходные матчи у чемпиона своей республики и получила право выступать в Классе «Б» на будущий год, но сразу после этих игр была расформирована.

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1951
1951